Farstorp kan syfta på:

 Farstorps socken – en socken i Skåne i Västra Göinge härad
 Farstorp, Hässleholms kommun – kyrkbyn i Farstorps socken och en småort i Hässleholms kommun 
 Farstorps landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Kristianstads län 1863–1951
 Farstorps församling – en församling i Västra Göinge kontrakt i Lunds stift
 Farstorps kyrka – en kyrkobyggnad i Farstorp
 Farstorps distrikt – ett distrikt från 2016
 Farstorp, Vetlanda kommun – en småort i Nye socken i Vetlanda kommun